Чемпионат Кипра по футболу 1980/81 — 43-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 14 команд. Победителем турнира стал клуб «Омония» из Никосии.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1980/1981
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1980 году
Спорт на Кипре в 1981 году